Кремень Анатолій Степанович ( 1929) — радянський білоруський діяч, новатор виробництва.
 Кремень Василь Григорович ( 1947) — український вчений, державний, політичний та громадський діяч, президент НАПН України.
  ( 1994) — білоруська тенісистка.
  (1890—1981) — французький художник литвацького походження.

Див. також 
 Кремінь (значення)